Bank of America Roval 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs på Charlotte Motor Speedway i Concord i North Carolina i USA. Loppet kördes 1960-2017 över 334 varv (501 miles 806,281 km) på den 1,5 mile långa ovalbanan. År 2018 ändrades bansträckningen och innefattar även den road course som sträcker sig innanför ovalbanan. Loppet har körts årligen sedan 1960 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Charlotte Motor Speedway, det andra är Coca-Cola 600.

Tidigare namn 
 National 400 (1960–1965)
 National 500 (1966–1976, 1980–1982)
 NAPA National 500 (1977–1979)
 Miller High Life 500 (1983–1985)
 Oakwood Homes 500 (1986–1988)
 All Pro Auto Parts 500 (1989)
 Mello Yello 500 (1990–1994)
 UAW-GM Quality 500 (1995–2005)
 Bank of America 500 (2006–2008, 2010–2017)
 Nascar Banking 500 only from Bank of America (2009)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från lördag kväll till söndag eftermiddag på grund av regn.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 Charlotte Motor Speedway Race Results

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1960